Komušina je lahko:
 Komušina Gornja (Bosna in Hercegovina)
 Komušina (Hrvaška)